Казан (туркм. Gazan, англ. Kazan, узб. qozon; каз. қазан; кирг. казан; кирг. qɑzɑ́n; тур. Kazan) — многозначный термин.

 Казан — металлическая широкая толстостенная ёмкость с полукруглым дном для приготовления различных блюд.
 «Казан» — центр семьи, дворец бракосочетания в Казани.

Фамилия 
 Казан-хан — правитель Чагатайского улуса (1342—1346).
 Казан, Зои (род. 1983) — американская актриса, сценаристка.
 Казан, Иштван (1924—2005) — венгерский режиссёр, актёр, сценарист.
 Казан, Лэйни (род. 1940) — американская актриса и певица.
 Казан, Майя (род. 1986) — американская актриса.
 Казан, Николас (род. 1945) — американский сценарист, продюсер и режиссёр.
 Казан, Элиа (1909—2003) — американский режиссёр театра и кино.

Топонимы 
 Казан (аул) — аул в Мартукском районе Актюбинской области Казахстана.
 Казан (река) — река на северо-западе Канады в Нунавуте.
 Казан — татарское название города Казань.

Литература 
  — произведение Джеймса Оливера Кервуда.

См. также 
 Казанкулак — кутан Рутульского района Дагестана.
 Казан-чункур — упразднённое село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Казанка
 Казанов
 Казаново
 Казанск
 Казанская
 Казанский
 Казанское
 Казань (значения)